Водоймища:
 Джурин — річка в Тернопільській області, притока Дністра.
 Джурин — водоспад на річці Джурин.

Села:
 Джурин — Вінницька область, Шаргородський район
 Джурин — Тернопільська область, Чортківський район